Кадо има више значења:
 Округ Кадо (Луизијана)
 Округ Кадо (Оклахома)
 Кадо (Оклахома)
 Кадо (народ)